В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bratislava 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ріта Гранде здобула титул, у фіналі перемігши Мартину Суху 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Дая Беданова (1-ше коло)
  Анна Кремер (чвертьфінал)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Ріта Гранде (переможниця)

 Деніса Хладкова (2-ге коло)
 Мейлен Ту (2-ге коло)
 Наталі Деші (2-ге коло)
 Олена Бовіна (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bratislava